Klemm Lajos (Budapest, 1937–?) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
1968-ban lett az NB II-es 1970-től az NB I-es keret játékvezetője. Az első osztályból fél év múlva búcsúzott. Az országos kerettől 1971-ben elköszönt. NB I-es mérkőzéseinek száma: 2.

Források 

1937-ben született személyek
Élő személyek
Magyar labdarúgó-játékvezetők
Budapesten született személyek
Magyar NB I-es labdarúgó-játékvezetők